Бело Поље је градско насеље у Србији у општини Сурдулица у Пчињском округу. Према попису из 2011. било је 512 становника.

Демографија 
У насељу Бело Поље живи 444 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 39,5 година (36,3 код мушкараца и 42,8 код жена). У насељу има 185 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,95.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)

Насељена места у Сурдулици
Насељена места у Пчињском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији